"School Days" – utwór Chucka Berry'ego
 "School Days" – singel The Runaways
 School Days – powieść wizualna
 "School Days" – piosenka z singla Yume ni Mukatte / Hello! IVY